Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Pieter Aldrich e Danie Visser che hanno battuto in finale Jorge Lozano e Todd Witsken 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Kelly Evernden /  Johan Kriek (semifinali)
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (finale)

 Tim Wilkison /  Blaine Willenborg (primo turno)
 Steve Denton /  Sam Giammalva Jr. (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 1988